STX bezeichnet Abkürzungen der Informationstechnologie:
 Start of Text, ein ASCII-Steuerzeichen
 Streaming Transformations for XML, Sprache zur Verarbeitung von XML-Datenströmen
 STX (Modul-PC), ein Industrie-Standard für Modul-PC

STX bezeichnet Gifte:
 das Muschelgift Saxitoxin
 das Shiga-Toxin

STX bezeichnet Unternehmen:
 STX Corporation, ein südkoreanisches Industrieunternehmen
 STX ..., mehrere Unternehmen, die zur STX Corporation gehören, siehe: STX Corporation#Geschäftsfelder und Tochterunternehmen
 STX Europe, Schiffbau-Unternehmen, das zur STX Corporation gehört
 STX France, französische Werften, die zu STX Europe gehörten
 STX Finland, finnische Werften, die zu STX Europe gehörten
 STX Norway, norwegische Werft, die zu STX Europe gehörte, siehe: STX Europe#Ehemalige Standorte
 STX OSV, internationale Werftengruppe, die zu STX Europe gehörte, siehe: STX Europe#Ehemalige Standorte
 STX Entertainment, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 STX (Sportartikelhersteller), US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 die NASDAQ-Abkürzung von Seagate Technology

STX bezeichnet sonstige Abkürzungen:
 Henry E. Rohlsen Airport auf den Amerikanischen Jungferninseln (IATA-Code)
 eine Traktorenbaureihe von Case IH, siehe Case STX
 den Space Sextanten zur optischen Navigation im Apollo-Programm

STX